La page Ramzy liste les personnes relatives à la variante orthographique de Ramzi, Ramzy.

Portant ce prénom 
 Ramzi Abdi (2000-), joueur professionnel de hockey sur glace canadien d'origine tunisienne
 Ramzi Bin al-Shibh (1972-), un des trésoriers d'Al-Qaïda et considéré comme terroriste islamiste par le gouvernement américain
 Ramzi Bourougba (1984-), footballeur algérien 
 Ramzi Ghotbaldin (1955-), peintre kurde irakien
 Ramzi Ben Sliman (1982-), réalisateur et scénariste français
 Ramzi T. Salamé (1953-), écrivain et peintre libanais 
 Ramzi Toujani (1977), footballeur tunisien
 Ramzi Yousef (1967-), terroriste islamiste d'origine pakistanaise

Patronyme 
 Adil Ramzi (1977-), footballeur marocain
 Rachid Ramzi (1980-), un athlète marocain naturalisé bahreïnien